Bontje ist der Familienname folgender Personen:
 Ellen Bontje (* 1958), niederländische Dressurreiterin
 Rob Bontje (* 1981), niederländischer Volleyballspieler

Siehe auch:
 Bontjes